Breakneck Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breakneck Hill (New Haven County, Connecticut)
 Breakneck Hill (New London County, Connecticut)
 Breakneck Hill (Windham County, Connecticut)
 Breakneck Hill (Maine)
 Breakneck Hill (Maryland)
 Breakneck Hill (Bristol County, Massachusetts)
 Breakneck Hill (Hampshire County, Massachusetts)
 Breakneck Hill (Hillsborough County, New Hampshire)
 Breakneck Hill (Sullivan County, New Hampshire)
 Breakneck Hill (South Dakota)
 Breakneck Hill (Vermont)
 Breakneck Hill (Wyoming)